Bedoelt u misschien:

 La vita è bella
 La vie est belle